Municipio de Jefferson es el nombre de varios municipios en Pensilvania:

Municipio de Jefferson (condado de Berks, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Butler, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Dauphin, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Fayette, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Greene, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Lackawanna, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Mercer, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Somerset, Pensilvania)
Municipio de Jefferson (condado de Washington, Pensilvania)